Oxhill ou Ox Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Ox Hill, l'un des sommets du Mont Toby dans le Massachusetts
Ox Hill, un des sommets de la baie de San Francisco
Ox Hill, banlieue de Norwich dans le Connecticut

Oxhill, village du Durham
Oxhill, village du Warwickshire

Voir aussi
Bataille de Ox Hill (aussi bataille de Chantilly), bataille de la Guerre de Sécession
Oxon Hill, communauté du comté de Prince George dans le Maryland

Homonymie de toponyme